Денис Олегович Логвиненко ( 1985, Херсон) — український експерт з цифрових комунікацій, керуючий партнер агентства Havas Digital Kyiv, член правління Української коаліції цифрової реклами.

Життєпис 
Денис Олегович Логвиненко народився в Херсоні. Після закінчення школи вступив до Херсонського державного університету.

З 2007 року працював перекладачем-синхроністом. В той час вирішив продовжити навчання в США в Університеті Вісконсину в Платтевіллі. Пройшов курс «Глобальний менеджмент».

Повернувшись до України Денис Логвиненко продовжив працювати перекладачем і був правою рукою голови аграрної компанії Agmanagement Group.

У 2008 році зайняв посаду менеджера у відділі спонсорства на телеканалі MTV Ukraine. Перед цим деякий час працював на телеканалі перекладачем керівника.

За час перебування на позиції впровадив стратегію продажів для бренду та реалізував близько 30 спонсорських маркетингових кампаній для Nestle, Unilever, P&G, Nokia, SE, Djuice, BBH, MTC, Subaru, Adidas, Pepsi, CC і Nemiroff.

У 2009 році, Денис Логвиненко став керівником департаменту продажів в компанії HighLine Media (складова Inter Media Group). У 2010 році очолив відділ MTV Ukraine з реалізації локальних і спонсорських проєктів на нішевих телеканалах групи «Інтер» («Мега», Enter-фільм, «MTV Україна», К2, Enter-music).

У 2011 році Логвиненко став виконавчим директором телеканалу MTV Ukraine, який очолював 2 роки. Був одним з перших, хто співпрацював з Іваном Дорном у якості сольного артиста, Регіною Тодоренко, а також брав участь у запуску групи KAZAKY на телеканалі.

У 2012 році Денис Логвиненко починає працювати директором з розвитку бізнесу в діджитал-агентстві Prodigy Ukraine, де також відповідав за розробку і реалізацію стратегії експансії агентства на ринки Росії і Казахстану. У 2013 році Денис Логвиненко стає керуючим директором Prodigy Russia.

У 2016 році Логвиненко увійшов до складу топ-менеджменту групи компаній Havas Worldwide на позицію керуючого директора та партнера агентства Havas Worldwide Digital Kyiv. Серед відомих проєктів Havas Digital Kyiv: «#HappyTits» для бренду brabrabra у колаборації з реперкою Alyona Alyona, «Білі ходоки» для енергетичного напою Ice Dragon, челендж інтуїції «#ДайЧасВразити» для Nescafe 3в1, діджитал-кампанія для Lion Just Wild Арахіс, нейромережа для просування кросовера Renault Duster, «Зірки проти фейків» бренду Żubrówka та багато інших.

Хобі 
Fashion та lifestyle блогер, діджей. Подорожує, відвідав більше 250 міст.

Колумніст. Веде власний блог про рекламну індустрію та технології для видання «Новое Время. Бизнес», а також пише для L'Officiel, Elle та інших медіа.

Відзнаки 
 Фіналіст Гран-прі EFFIE Awards 2020 у категорії Influencer Marketing — кампанія Havas Digital Kyiv з brabrabra та Alyona Alyona.
 Золото у категорії «PR, Corporate Reputation» за проект «Stars against fakes» для Zubrowka Ukraine.
 2019 — номінант премії ELLE MAN AWARDS.

Примітки

Посилання 
 Особиста фейсбук сторінка 
 Денис Логвиненко, Havas Digital Kyiv: ніхто вже не знає, якою буде завтрашня «нормальність», тому з'явилося нове розуміння норми нестабільності 
 Особиста Instagram-сторінка
Українські маркетологи
Уродженці Херсона